Juleøen (dansk for Christmas Island) kan henvise til to forskellige øer:

Christmas Island (Stillehavet) – ø der hører under Kiribati.
Christmas Island (Indiske Ocean) – ø der hører under Australien.

Se også
 Juleø - også kendt som Jólnir - op til 70 meter høj lille vulkanø ved Island. Skyllet bort i 1966
 Odin - også kendt som Jólnir og Jauloherra, begge betydende noget i retningen af "Julens Herre"